Pócs Tamás (1933) Széchenyi-díjas magyar botanikus, ökológus, főiskolai és egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
Pócs Tamás (1957) EMeRTon-díjas magyar basszusgitáros, zeneszerző, szövegíró, zenei rendező, zenekarvezető
Pócs Tamás (?) labdarúgó, edző (Recsk SE, Domoszló SK, Energia SC)
Pócs Tamás (1992) labdarúgó